Fallholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Fallholmen, Raseborg, Nyland, 
 Fallholmen, Borgå, Nyland, 
 Fallholmen (vid Sarvsalö, Lovisa), Nyland, 
 Fallholmen (vid Tjuvö, Lovisa), Nyland, 
 Fallholmen (sydöst om Valkom, Lovisa), Nyland,

Se även
Falkholmen
Fällholmen

Robotskapade Finlandförgreningar